

Geografia da Itália 
 Carini — comuna da província de Palermo, região Sicília
 Castello di Carini — fortificação na comuna de Carini, Itália

Outros 
 Fabián Carini — futebolista uruguaio que atua como goleiro
 Antonio Carini (1872–1950) — médico e pesquisado italiano 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos